Ernst Walz ist der Name folgender Personen:

* Ernst Walz (Politiker, 1859) (1859–1941), deutscher Jurist und Politiker, Oberbürgermeister von Heidelberg (1913–1928)
 Ernst Walz (Politiker, 1888) (1888–1966), deutscher Jurist und Politiker, Oberbürgermeister von Heidelberg (1945–1946)